The Four Horsemen of the Apocalypse (1921), een Amerikaanse oorlogsfilm uit 1921.
The Four Horsemen of the Apocalypse (1962), een Amerikaanse dramafilm uit 1962.
De Engelse vertaling van De vier ruiters van de Apocalyps.
Four Horsemen of the Apocalypse (computerspel), computerspel uit 2004

Zie ook 
 Four Horsemen (doorverwijspagina)